Ли Сяопэ́н (李小鵬 или 李霄鹏):
 Ли Сяопэн (род. 1959) — китайский государственный деятель. 
 Ли Сяопэн (род. 1975) — китайский футболист и футбольный тренер.
 Ли Сяопэн (род. 1981) — китайский гимнаст, многократный чемпион.